Mars – czwarta planeta Układu Słonecznego
 Mars – w mitologii rzymskiej bóg wojny
 Mars – baton czekoladowy
 Mars – marka papierosów
 Mars – program komputerowy
 mars – w żeglarstwie platforma w miejscu salingu
 Mars – XVI wieczny galeon wojenny króla Szwecji Eryka XIV Wazy
 Mars – debiutancka powieść Rafała Kosika
 Mars – manga
 Mars – pierwszy album Gackta
 Mars – minialbum zespołu B’z
 francuskie miasta:
 Mars – w regionie Langwedocja-Roussillon
 Mars – w regionie Rodan-Alpy
 Mars – w regionie Rodan-Alpy
 Les Mars – w regionie Limousin
filmy
 Mars (film 1968)
 Mars (film 2004)
Fikcyjne postacie
Rei Hino - inaczej zwana jako Czarodziejka z Marsa, bohaterka serii Czarodziejka z Księżyca

Zobacz też 

 Mars Polska Sp. z o.o. (Mars Incorporated) – polski oddział Mars Inc
 Pistolet Bergmann Mars (No 6) (Pistolet Bergmann-Bayard) – niemiecki pistolet samopowtarzalny
 Pistolet Webley Mars – angielski pistolet samopowtarzalny
 Program Mars – seria sond kosmicznych
 Weronika Mars – amerykański serial młodzieżowo-kryminalny